Pfirrmann ist der Name folgender Personen:

 Helmut Pfirrmann (* 1930), deutscher Boxer 
 Volker Pfirrmann (* 1966), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof

Siehe auch:

 Pfirrmann-Klassifikation, radiologische Klassifikation